Виља Есмералда има више значења:

 Виља Есмералда (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Есмералда (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику